Geos je lahko:

 Gros, priimek več znanih ljudi
 Gros, enota za množino